Kalecik ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Kalecik, eine Stadt und ein Landkreis der Provinz Ankara

 Kalecik (Kozaklı), eine Gemeinde im Landkreis Kozaklı der Provinz Nevşehir

 Kalecik (Çelikhan), ein Dorf im Landkreis Çelikhan der Provinz Adıyaman
 Kalecik (Çermik), ein Dorf im Landkreis Çermik der Provinz Diyarbakır
 Kalecik (Demirözü), ein Dorf im Landkreis Demirözü der Provinz Bayburt
 Kalecik (Doğubayazıt), ein Dorf im Landkreis Doğubayazıt der Provinz Ağrı
 Kalecik (Eğil), ein Dorf im Landkreis Eğil der Provinz Diyarbakır
 Kalecik (Erzincan), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Erzincan
 Kalecik (Göle), ein Dorf im Landkreis Göle der Provinz Ardahan
 Kalecik (Gündoğmuş), ein Dorf im Landkreis Gündoğmuş der Provinz Antalya
 Kalecik (Haliliye), ein Dorf im Landkreis Haliliye der Provinz Şanlıurfa
 Kalecik (Hasanbeyli), ein Dorf im Landkreis Hasanbeyli der Provinz Osmaniye
 Kalecik (Hınıs), ein Dorf im Landkreis Hınıs der Provinz Erzurum
 Kalecik (Hozat), ein Dorf im Landkreis Hozat der Provinz Tunceli
 Kalecik (İyidere), ein Dorf im Landkreis İyidere der Provinz Rize
 Kalecik (Karakoçan), ein Dorf im Landkreis Karakoçan der Provinz Elazığ
 Kalecik (Mecitözü), ein Dorf im Landkreis Mecitözü der Provinz Çorum
 Kalecik (Muş), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Muş
 Kalecik (Nusaybin), ein Dorf im Landkreis Nusaybin der Provinz Mardin
 Kalecik (Özalp), ein Dorf im Landkreis Özalp der Provinz Van
 Kalecik (Şarkışla), ein Dorf im Landkreis Şarkışla der Provinz Sivas
 Kalecik (Susuz), ein Dorf im Landkreis Susuz der Provinz Kars
 Kalecik (Tercan), ein Dorf im Landkreis Tercan der Provinz Erzincan
 Kalecik (Torul), ein Dorf im Landkreis Torul der Provinz Gümüşhane
 Kalecik (Ulus), ein Dorf im Landkreis Ulus der Provinz Bartın
 Kalecik (Van), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Van
 Kalecik (Varto), ein Dorf im Landkreis Varto der Provinz Muş

Kalecik bezeichnet:

 türkischer Name eines Ortes in der Türkischen Republik Nordzypern, siehe Gastria/Kalecik